VZD je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:

 vzhodna zemljepisna dolžina
 varnost in zdravje pri delu

Glej tudi 

 tričrkovne kratice od YAA do ŽŽŽ